Особо опасен:

 Особо опасен (комикс) — серия комиксов;
 Особо опасен (роман) — шпионский роман Джона Ле Карре;
 Особо опасен! — детективная телепередача, выходившая на телеканале НТВ с 13 сентября 2001 по 28 декабря 2011 года.

Фильмы 
 Особо опасен (фильм, 2008) — США / Германия;
 Особо опасен (фильм, 2009) — Индия;
 Wanted: Weapons of Fate (с английского языка «Особо опасен: Орудие судьбы») — игра, в основу которой легло продолжение сюжетной линии фильма.

См. также 
 Особо опасны
 Особо опасна